Anne Braden (1924-2006), militante pour les droits civiques américaine ;
 Dallas Braden (1983-), joueur de baseball américain ;
 Kim Braden (1949-), actrice britannique ;
 Spruille Braden (1894-1978), diplomate américain ;
 Thomas Braden (1917-2009), journaliste américain.

Braden est également un prénom :
 

 Braden, un quartier d'Ergué-Armel (Quimper, Bretagne) ;
 Braden, une municipalité du Tennessee (États-Unis).